Herrarnas turnering i basket vid olympiska sommarspelen 2000 i Sydney arrangerades mellan 17 september och 1 oktober 2000. USA vann guldet, Frankrike silvret och Litauen bronset. Alla matcher spelades i The Dome och i Sydney SuperDome.

Medaljfördelning

Resultat

Grupp A

Grupp B

Slutspelsträd

Kvartsfinaler

Semifinaler

Medaljspel

Slutlig ställning

 USA
 Frankrike
 Litauen
 Australien
 Italien
 Jugoslavien
 Kanada
 Ryssland
 Spanien
 Kina
 Nya Zeeland
 Angola

Basket vid olympiska sommarspelen 2000